Уолтц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Уолтц, Иан (род. 1977) — американский легкоатлет, метатель диска.
 Уолтц, Кеннет Нил (1924—2013) — американский политолог, представитель теории неореализма; профессор политической науки.
 Уолтц, Майкл (род. 1974) — американский военнослужащий, бизнесмен, телекомментатор и политик-республиканец.

См. также 
 Вальц